Dalmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Dalmann (1855–1941), deutscher evangelischer Theologe, Orientalist
 Johannes Dalmann (1823–1875), Wasserbaudirektor in Hamburg

Siehe auch:
 Dalman